Пашин конак се може односити на:

 Пашин конак (Београдска тврђава), конак у Београдској тврђави.
 Пашин конак (Врање), конак у Врању.
 Пашин конак (Нишка тврђава), конак у Нишкој тврђави.